

Bourboulon 
 Jacques Bourboulon (né en 1946), photographe français ;
 Martin Bourboulon (né en 1979), réalisateur français.

de Bourboulon 
 Alphonse de Bourboulon (1809-1877), diplomate et voyageur français ;
 Catherine de Bourboulon (1827-1865), voyageuse franco-écossaise, épouse du précédent ;
  (1861-1932), noble français.

Patronyme français